

Скобелевка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Скобелевка — присілок, Пермський район, Пермський край